Toto je seznam významných lidí, kteří se identifikují s genderovou identitou mimo pohlavní binaritu. Do nebinární genderové identity patří agender a bigender, a jsou někdy považovány za součást transgender spektra.

Nebinární, genderqueer a gender fluid identity

Reference

Související články 
 Genderqueer
 Androgynie

LGBT
Seznamy lidí